Het Wereldkampioenschap schaatsen allround 1958 werd op 15 en 16 februari in het Olympiastadion te Helsinki gehouden.

Titelverdediger was Knut Johannesen, die in het Fyrvalla in Östersund wereldkampioen was geworden. Oleg Gontsjarenko won zijn derde titel.

Eindklassement

  * = met val
  NC = niet gekwalificeerd
  NS = niet gestart
  DQ = gediskwalificeerd

 1958
Langebaanschaatsen in 1958
Schaatsen in Finland
Sportevenement in Helsinki
Schaatsen